Sugarcreek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sugarcreek (Ohio)
Sugarcreek (Pennsylvania)